Madeleine peut désigner :
 Madeleine, un prénom d'usage en français, qui provient du prénom Magdalena en latin biblique d'origine hébraïque. Magdalena désigne dans les Évangiles une femme de Magdala, bourgade de Galilée, nommée Marie de Magdala, apôtre de Jésus-Christ et premier témoin de sa Résurrection ;
 une madeleine : un produit de cueillette, de chasse ou de pêche à la sainte Madeleine, fêtée le 22 juillet. Le mot qualifie en particulier à l'âge classique des variétés de fruits qui mûrissent à cette période de l'année. Il peut s'agir de pêches, de prunes, de pommes, de poires ou de raisins. Plus tard, une pêche-madeleine est connue en 1715. Madeleine est le nom d'un cépage précoce, à usage de raisin de table. Les madeleineaux désignent des jeunes saumons qui apparaissent durant cette période dans les eaux bordant le golfe du Saint-Laurent ;
 une madeleine, un vieil hospice chrétien proche d'une voie ou d'une route ancienne qui a pu évoluer à l'époque médiévale en maladrerie, léproserie, hôpital, chapelle… souvent à l'origine de toponymes actuels ;
 une madeleine, une spécialité pâtissière lorraine inventée par la grand-mère de Madeleine Paulmier, cuisinière au service de  du Barmon ou de Baumont. Ce gâteau qui prend vite diverses tailles et formes de coquillage est promu par la cour de Lorraine du roi Stanislas, père de la reine de France, Marie Leszczynska, auprès de la société aristocratique et royale de l'Europe des Lumières. Cependant cette version est contestée par les historiens. L'historien lorrain Charles Sadoul attribue cette recette à une cuisinière du cardinal de Retz, qui s'appelait Madeleine Simonin. En 1769, les gâteaux à la Madeleine sont des petits gâteaux à pâte molle de formes arrondies. Sous l'Empire, les magdeleines sont déjà sur les tables bourgeoises avant de devenir une friandise populaire après 1845.
 les madeleines, au pluriel, désignent en français de la Belle Époque le fer à plisser le linge.

Expressions 
 Les spécialistes de l'ancien français connaissent l'expression attestée dès 1223 faire la madeleine, c'est-à-dire affecter le repentir avec une extériorisation feinte à but d'émouvoir ses juges ou ses pairs. « Pleurer comme une madeleine », une expression populaire attestée dès 1833, mais probablement antérieure, est synonyme de « pleurer à chaudes larmes ».
 L'allusion à Madeleine, voire à sainte Madeleine dans des bouches profanes ou hypocrites, a gardé longtemps une connotation de péché de chair ou de prostitution. Le dictionnaire d'Antoine Furetière édité en 1690 nomme Madelonnette une femme de mauvaise vie.
 La madeleine de Proust, expression utilisée en référence à un passage de l'œuvre de Marcel Proust où le goût d'une madeleine (gâteau) replonge le narrateur dans un souvenir d'enfance.

Toponymes 
  :
 îles de la Madeleine, au large de Dakar (Sénégal) et son parc national.
 îles de la Madeleine au Québec :
 La principale municipalité qui s'y trouve, Les Îles-de-la-Madeleine (avec traits d'union).
 L'agglomération urbaine des Îles-de-la-Madeleine, territoire équivalent à une Municipalité régionale de comté (MRC).
 La circonscription électorale québécoise des Îles-de-la-Madeleine.
 La Madeleine, une rivière coulant dans le département du Territoire de Belfort.
 La Madeleine, rivière de la Manche, affluent de la Douve
 Le « bras de la Madeleine », un des deux bras de la Loire, à Nantes
 Le col de la Madeleine, un col d'altitude alpin séparant la Tarentaise de la Maurienne sous le Massif de la Lauzière.
 La route de la Madeleine est une rue à double sens, très longue, qui se trouve à Cayenne en Guyane française.
 La Place de la Madeleine, à Paris, en France.
 Madeleine, une station des lignes 8, 12 et 14 du métro de Paris.
 Madeleine, neuvième station de l'antenne vers Gosselies du Métro léger de Charleroi.
 La Madeleine, un mont ou massif forestier proche de Saint-Dié dans la montagne vosgienne.
 L'abri de la Madeleine est le site éponyme du Magdalénien, une culture préhistorique du Paléolithique supérieur.

Communes françaises 
 La Madeleine, dans le département du Nord.
 La Madeleine, dans le département de la Loire-Atlantique, situé sur les communes de Guérande et de Saint-Lyphard.
 La Madeleine-sous-Montreuil, dans le département du Pas-de-Calais.
 La Madeleine-de-Nonancourt, dans le département de l'Eure.
 La Madeleine-Villefrouin dans le département de Loir-et-Cher.
 La Madeleine-Bouvet dans le département de l'Orne.
 La Madeleine-sur-Loing dans le département de Seine-et-Marne.
 Lamadeleine-Val-des-Anges, dans le département du Territoire de Belfort.

Municipalités québécoises 
 Sainte-Madeleine, une municipalité de village au Québec.
 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, une municipalité du Québec en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Madeleine-Centre, un village du Québec de la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine.
 Sainte-Marie-Madeleine, une municipalité de paroisse dans la Montérégie.

Anciennes communes françaises 
 La Madeleine, dans le département des Alpes-Maritimes, désormais partie intégrante de la commune de Nice.
 La Madeleine, dans le département de la Dordogne, désormais partie intégrante de la commune de Bergerac.
 La Madeleine, dans le département du Lot, désormais partie intégrante de la commune de Faycelles.
 La Madeleine, dans le département de Meurthe-et-Moselle, désormais partie intégrante de la commune de Laneuveville-devant-Nancy.
  Tessé-la-Madeleine, dans le département de l'Orne, fusionnée en 2000 avec la commune de Bagnoles-de-l'Orne (cette dernière commune devenant le  Bagnoles-de-l'Orne-Normandie).

Édifices 
 Le château de la Madeleine, à Chevreuse, dans les Yvelines, en France.
 La ferme de la Madeleine, à Provins, en France.
 Le théâtre de la Madeleine, un théâtre à l'italienne de Paris.
  :
 L'église de la Madeleine de Mont-de-Marsan, où se déroulent aussi les Fêtes de la Madeleine.
 L'ancienne église de la Madeleine, à Paris, désaffectée en 1765 et détruite en 1801.
 L'église de la Madeleine, souvent appelée  « La Madeleine », un temple napoléonien emblématique du style néoclassique, à Paris.
 L'église de la Madeleine à Verneuil-sur-Avre.
 L'église de la Madeleine, à Besançon.
 La chapelle de la Madeleine, à Bruxelles.
 La chapelle de la Madeleine, près de Tardets-Sorholus dans les Pyrénées-Atlantiques.

Montagnes 
 La Madeleine, montagne dans le massif des Vosges, en France.
 La Madeleine, petit massif de montagne au nord-est du Massif central, à cheval sur les départements de la Loire et de l'Allier.
 La Madeleine, colline située entre la Soule et le Béarn dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en France, ou se trouve une chapelle du même nom.

Autres toponymes 
 La pointe Madeleine, un cap de Guadeloupe. 
 Porte de la Madeleine (actuellement porte de Gand), ancienne porte de ville à Lille.

Entreprises 
 Madeleine est une société de vente par correspondance.
 La Madeleine est une chaîne de restauration américaine appartenant au groupe Le Duff, basé à Rennes en Bretagne.

Personnalités 
 Sainte Madeleine, patronne d'églises plus connue sous le nom de Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, personnage du Nouveau Testament.
 Madeleine de France, Reine d'Écosse.
 Madeleine de la Tour d'Auvergne, fille de Jean III et de Jeanne de Bourbon, mère de la reine de France Catherine de Médicis.
 Madeleine d'Autriche, fondatrice d'un couvent royal.
 Marie-Madeleine d'Autriche (1589-1631), grande-duchese de Toscane.
 Marie-Madeleine d'Autriche (1689-1743), tante de l'impératrice Marie-Thérèse, grande maîtresse de l'Ordre de la Croix étoilée.
 Madeleine, esclave affranchie, modèle en 1800 d'un tableau de Marie-Guillemine Benoist ;
 Madeleine de Suède, princesse de Suède et fille de Charles XVI Gustave de Suède.
 Madeleine Parent (1918-2012), féministe et syndicaliste Québécoise.

Patronyme 
Madeleine est également un nom de famille français, localisé essentiellement en Normandie (Calvados et Manche). Variante : .

Personnages 
 Madeleine, personnage de la tragédie prolétarienne Les Mauvais Bergers d’Octave Mirbeau.
 Monsieur Madeleine, autre nom de Jean Valjean, personnage principal du roman Les Misérables de Victor Hugo.

Représentations, films et chansons 
 L'art chrétien a abondamment représenté Madeleine sous forme de belle séductrice ou de repentante. La chanson et le cinéma continuent cette veine bien au-delà de cette tradition : 
 Madeleine, une chanson composée par Jacques Brel ;
 Madeleine, un album de Jacques Brel (1962),
 Madeleine, un film muet français réalisé par Jean Kemm, sorti en 1916 ;
 Madeleine (The Making of Maddalena), un film muet américain réalisé par Frank Lloyd, sorti en 1916 ;
 Madeleine, un film britannique réalisé par David Lean en 1950 ;
 Madeleine, un film sud-coréen réalisé par Park Kwang-chun en 2003 ;
 Le Madeleine Project, un docu-tweet de Clara Beaudoux.

Événements 
 Le Tour de la Madeleine est une procession religieuse et folklorique se déroulant tous les ans le dimanche le plus près du  (jour où l'on fête Sainte Marie-Madeleine) dans la commune de Jumet en Belgique.

Divers 
 Madeleine, la goélette de course, defender américain lors de la Coupe de l'America (America's Cup) de 1876

Références

Voir aussi 
 
 
 Monsieur Madeleine, pseudonyme utilisé par Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo.

Lien externe 
 

Patronyme normand
Homonymie de titre